Angajoqqaat bezeichnet:
 Angajoqqaat (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Angajoqqaat (Inselgruppe, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland